Alessandro Danesin – politico italiano
 Daniele Danesin – canottiere italiano